Zen
 Zen (banda) — banda de rock alternativo de Portugal
 Zen (álbum) — segundo álbum de originais da cantora francesa Zazie, lançado em 1995.
 Zen (canção) — canção da artista brasileira Anitta, gravada para o seu álbum de estreia auto-intitulado
 Zen (microarquitetura) — microarquitetura de processadores AMD.

Desambiguações de música